Ali ibn Aboe Talib, een neef en schoonzoon van de islamitische profeet Mohammed
Abu Talib (muzikant), een Afro-Amerikaans blues- en jazzgitarist, zanger en harmonicaspeler